

Geografia

Austria 
 Frankenau – frazione di Frankenau-Unterpullendorf, comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)
 Frankenau-Unterpullendorf – comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)

Germania 
 Frankenau – città nel distretto di Kassel (Assia)
 Frankenau – ex comune ora frazione di Mittweida, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Frankenau – ex comune ora frazione di Reichstädt, comune nel circondario di Greiz (Turingia)

Polonia 
 Frankenau – antico nome tedesco di Frąknowo, frazione della città di Nidzica nel distretto di Nidzica (Varmia-Masuria)

Repubblica Ceca 
 Frankenau – antico nome tedesco di Franckovice, frazione del comune di Racková nel distretto di Zlín (Zlín)